Виктор Геннадьевич Ни — казахстанский тренер по тяжелой атлетике. Старший тренер сборной Казахстана по тяжёлой атлетике.

Карьера 
Этнический кореец, родился в Джамбуле. Как и его брат Алексей Ни прославился как тренер ведущих тяжелоатлетов Казахстана.

В 1994 году окончил тренерско-преподавательский факультет Казахского государственного института физической культуры.

С 1989 года — тренер ЦСКА (Алматы).

С 2005 года — тренер ДШНК РК и Центра олимпийской подготовки (Алматы).

Главный тренер сборной Казахстана по тяжёлой атлетике. Тренирует олимпийских чемпионов Чиншанло Зульфию, Манезу Майю, Подобедову Светлану.

Награды и звания 
Заслуженный тренер Республики Казахстан (2009).

За успехи, достигнутые на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне, награждён орденом «Барыс» второй степени..

Почётный гражданин Алматинской области (2012).

Примечания

Ссылки 
 Виктор Ни на idwhoiswho.kz
 Кто есть кто в Республике Казахстан — Алматы, 2011. ISBN 978-601-278-473-2

Тренеры Казахстана по тяжёлой атлетике
Заслуженные тренеры Республики Казахстан
Выпускники Казахской государственной академии физической культуры, спорта и туризма‎